Комарниця — річка в Україні, у Березнівському районі Рівненської області, притока Случі
 Комарниця — поселення у Словенії, в общині Церквеняк, Подравський регіон
 Комарниця — населений пункт у Хорватії, в Бродсько-Посавській жупанії у складі громади Старо Петрово Село

Див. також 
 Комарниця-Лудбреська